Ева́грий (Эва́грий) ( — «успешный на охоте») — греческое имя. Его носили:
 Евагрий — один из трех христианских мучеников, вместе с ним Крескент и Приск, пострадавших в городе Томы, на Чёрном море.
 Евагрий Понтийский — византийский христианский богослов и философ-мистик IV века.
 Евагрий Схоластик — византийский юрист и историк VI века, автор «Церковной истории».
 Евагрий — архиепископ Константинопольский в течение кратких периодов в начале 370, и возможно в конце 380 года.
 Евагрий — архиепископ Антиохийский (388—393)
 Евагрий — епископ Митилены, сторонник учения Ария.
 Евагрий — префект римской провинции Египет (391).
 Евагрий — иеромонах, строитель и четвёртый настоятель Лукиановой пустыни (1681—1689).